Koper (handel), degene die bij een koopovereenkomst het geld betaalt en de goederen ontvangt
 Koper (element), of roodkoper, een metaal
 een koperen huwelijk, zie Huwelijksverjaardag
 een koperen jubileum, zie Jubileum

Plaatsnamen:
 Koper (Florida), een stad in de Amerikaanse staat Florida
 Koper (Slovenië), een stad in Slovenië
 Koper (departement), een departement van Burkina Faso
 een bestuurslaag in de provincie Banten, Indonesië:
 Koper (Cikande), regentschap Serang
 Koper (Kresek), regentschap Tangerang